Борис Майо́ров:
 Майоров, Борис Александрович (род. 1938) — советский хоккеист, тренер, спортивный комментатор.
 Майоров, Борис Павлович (1906—1967) — советский управленец в сфере нефтепереработки.